P91 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 91, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament